Nicolás Casimiro de Orange-Nassau (nacido Claus-Casimir Bernhard Marius Max; La Haya, Países Bajos, 21 de marzo de 2004) es el segundo hijo de los príncipes Constantino Cristóbal y Lorenza de los Países Bajos, por lo que ostentá el título de conde de Orange-Nassau y señor de Amsberg.Actualmente es el octavo en la línea de sucesión al trono neerlandés.Es el único nieto varón de la princesa Beatriz, anteriormente reina de los Países Bajos y de su difunto marido, Nicolás de Amsberg. Es, por lo tanto, sobrino de los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima.

Biografía 

El conde Nicolás Casimiro tiene dos hermanas, las condesas Eloísa y Leonor.

Tras la abdicación de la reina Beatriz, que tuvo lugar el 30 de abril de 2013, los hijos del príncipe Constantino Cristóbal y la princesa Lorenza dejaron de ser miembros de la Casa Real Holandesa, a pesar de que seguirán siendo miembros de la Familia Real Holandesa y están en la línea de sucesión al trono.

Cabe señalar que su nacimiento se marcó con la muerte de su bisabuela, la reina Juliana, naciendo un día después de la muerte de la misma. Se marcarían como unos hechos "agridulces".

Bautismo 

Fue bautizado el 10 de octubre de 2004 en la capilla del Palacio de Het Loo en Apeldoorn. Sus padrinos fueron su tío paterno el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, su tío segundo el príncipe Mauricio de Orange-Nassau, la condesa Tatiana Razumovsky von Wigstein y Ed P. Spanjaard.

Nombres 

Fue nombrado Nicolás en honor a su abuelo paterno Nicolás de Amsberg, Bernardo en honor a su tatarabuelo paterno Bernardo de Lippe-Biesterfeld, Marius en honor a su tatarabuelo materno Marius Jacobus Brinkhorst y Max en honor a su tía paterna Máxima.

Títulos y tratamientos 

 Nicolás Casimiro Bernando Mario Máximo, Conde de Orange-Nassau, Señor de Amsberg (2002 - presente).

Ancestros

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Nacidos en La Haya